Михайло I Романов (1596—1645) — 9-й московський цар у 1613–1645, перший з династії Романових.
 Романов Михайло Данилович (1911—1990) — український режисер-документаліст.
 Романов Михайло Федорович (актор) (1896—1963) — радянський актор та режисер. Народний артист СРСР (1951).
 Романов Михайло Якович — Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Романів Михайло Васильович — український політик.
 Романов